

Cinema
The Raiders – cortometraggio muto statunitense del 1905 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Raiders – cortometraggio muto statunitense del 1914 diretto da Jay Hunt
The Raiders – film muto statunitense del 1916 diretto da Charles Swickard
The Raiders – cortometraggio muto statunitense del 1916 diretto da Tom Mix
The Raiders – film muto statunitense del 1921 diretto da Nate Watt
La grande sparatoria (The Raiders) – film statunitense del 1952 diretto da Lesley Selander
I temerari del West (The Raiders) – film statunitense del 1963 diretto da Herschel Daugherty

Altro
Paul Revere & the Raiders – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate
Raider